Дубнік — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.
 Дубнік — колишнє село, сучасна частина села Червениця Пряшівського округу Пряшівського краю.
 Дубнік — національний заповідник га території округів Галанта і Глоговец Трнавського краю.